Unterseeboot 26 ou U-26 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 26, de type U 23, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1913 durant la Première Guerre et qui a été colé en août/.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-26, un sous-marin de type UB II lancé en 1915, et qui a été sabordé le , plus tard renfloué par les français et réarmé comme le Roland Morillot.
UC-26, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui a été sabordé le .

L'Unterseeboot 26, un sous-marin de type I.A, qui a été lancé en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le .
L'Unterseeboot 26, un sous-marin de type 206 de la Bundesmarine, qui a été lancé en 1974 et retiré du service en 2005.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1970